Slovenija:
 Lendava, naselje i općina na istoku Slovenije

BiH:
 Lendava (Jablanica, BiH), naselje u općini Jablanica